pasek: element ubrania
 pasek: paskarstwo
 pasek: krótka humorystyczna historyjka obrazkowa (komiks) najczęściej składająca się z trzech lub czterech obrazków wydrukowanych w gazecie w jednym rzędzie (z ang. comic strip)

Technika
 pasek klinowy

Informatyka
 Pasek stanu
 Pasek narzędzi
 Pasek przesuwania
 Pasek menu

Miejscowości

 Pasek – wieś w woj. mazowieckim

Osoby
 Jan Chryzostom Pasek
 Zbigniew Pasek (ur. 1958) – polski religioznawca